Repzin steht für:
 Repzin (Karrenzin), Ortsteil von Karrenzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen von Rzepczyno in der polnischen Woiwodschaft Westpommern